Осаждение из коллоидных растворов () — метод получения изолированных наночастиц и нанопорошков, заключающийся в прерывании химической реакции между компонентами раствора, например, скачкообразным увеличением pH раствора в определенный момент времени, после чего система переходит из жидкого коллоидного состояния в дисперсное твердое состояние.

Описание 
Метод осаждения из коллоидных растворов позволяет получать стабилизированные наночастицы с очень узким распределением по размерам, а также частицы типа ядро-оболочка (например, CdSe/ZnS, HgS/CdS, TiO2/SnO2).

Основная проблема осаждения из коллоидных растворов связана с необходимостью избежать укрупнения полученных наночастиц. Стабилизация коллоидных частиц и кластеров достигается с помощью молекул лигандов, в качестве которых используют различные полимеры и поверхностно-активные вещества.

Данным методом, например, получают нанопорошки сульфидов металлов по реакции сероводородной кислоты H2S с водорастворимой солью металла.

Источники 
 Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. — М.: Физматлит, 2007. — 416 с.
 Кожевникова Н. С., Ремпель А. А. Физическая химия водных растворов. Теоретические основы и синтез перспективных полупроводниковых оптических материалов. — Екатеринбург: УПИ, 2006. — 148 с.

Ссылки 

Нанотехнология